Togni ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Togni (* 1938), Schweizer Banker 
 Andrej Togni (* 1954), Schweizer Schauspieler
 Camillo Togni (1922–1993), italienischer Komponist, Musikpädagoge und Pianist
 Ernesto Togni (1926–2022), Schweizer Geistlicher, Bischof von Lugano
 Gianni Togni (* 1956), italienischer Musiker
 Giuseppe Togni (1903–1981), italienischer Politiker, Mitglied der Abgeordnetenkammer, Senator und Minister
 Olga von Togni (1914–1992), österreichische Schauspielerin
 Peter-Anthony Togni (* 1959), kanadischer Musiker
 Ponziano Togni (1906–1971), schweizerisch-italienischer Architekt, Maler, Zeichner und Wandmaler